River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 River Township (Bradley County, Arkansas)
 River Township (Calhoun County, Arkansas)
 River Township (Grant County, Arkansas)
 River Township (Logan County, Arkansas)
 River Township (Ouachita County, Arkansas)
 River Township (Kansas)
 River Township (Minnesota)
 River Township (Blaine County, Oklahoma)
 River Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 River Township (Mayes County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Little River Township